Carlos Soto puede referirse a:

 Carlos Alfonso Soto Cobos (1968-), músico español, exmiembro de Celtas Cortos;
 Carlos Daniel Soto (1984-), futbolista argentino;
 Carlos Soto Romero (1902-1936), militar español;
 Carlos Enrique Soto, empresario y político colombiano;
 Carlos Soto Sandoval (1959-), exfutbolista chileno.
 Carlos Soto Olivares (1965-), exfutbolista chileno.
 Juan Carlos Soto (1994-), futbolista chileno.
 Carlos Soto Menegazzo médico guatemalteco.